Heteractaea är ett släkte av kräftdjur. Heteractaea ingår i familjen Xanthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Heteractaea